Чухонское Загорье — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 12 км к юго-востоку от села Карамышево и в 43 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 16 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района